Эдвард Стивен Филипп Шэк (; 11 февраля 1937, Грейтер-Садбери — 25 июля 2020, Торонто) — канадский хоккеист, игравший на позиции левого нападающего, четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Торонто Мейпл Лифс» (1962, 1963, 1964, 1967), трёхкратный участник матчей всех звёзд НХЛ.

Игровая карьера 
Начал хоккейную карьеру в возрасте 15 лет, играя за команду «Гэулф Билтимор Мэд Хаттерс», где отыграл в течение пяти сезонов, заработав по итогам сезона 1956/57 104 очка (47+54) и войдя в команду Всех звёзд Молодёжной лиги Онтарио. 

По окончании сезона подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс», но был отправлен в фарм-клуб «Провиденс Редс», где отыграл большую часть сезона. В следующем сезоне стал играть за «Рейнджерс», где отыграл два с половиной сезона, пока в ноябре 1960 года не был обменян в «Торонто Мейпл Лифс», где отыграл почти семь сезонов, став пятикратным обладателем Кубка Стэнли.

По окончании сезона 1966/67 был обменян в «Бостон Брюинз», где отыграл два сезона, значительно улучшив свои результативные качества. 

Отыграв следующий сезон в «Лос-Анджелес Кингз», по ходу сезона 1970\71 был обменян в команду-дебютанта НХЛ «Баффало Сейбрз», где отыграл два сезона, заработав в первом из них 42 очка (25+17).

По ходу сезона 1971/72 перешёл в «Питтсбург Пингвинз», в котором отыграл полтора сезона вернулся в «Мейпл Лифс», где уже не был ярко результативен, завершив игровую карьеру по окончании сезона 1974/75 в возрасте 38 лет.

Дальнейшая жизнь и смерть 
По окончании карьеры занялся рекламным бизнесом, рекламируя безалкогольные напитки и бритву Schick.

Умер 25 июля 2020 года в Торонто в возрасте 83 лет от рака горла.

Статистика

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные левые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Гуэлф Билтмор Мэд Хэттерс»
Игроки «Провиденс Редс»
Игроки «Спрингфилд Индианс»
Игроки «Рочестер Американс»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Баффало Сейбрз»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Умершие от рака горла